Beneficio (del latín beneficium, "bien hacer", "favor", "protección") es una mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da.

Derecho 
 Beneficio de división
 Beneficio de excusión
 Beneficio de inventario

Economía 
 Beneficio económico
 Beneficios sociales

Historia 
 Beneficio eclesiástico, cargo dentro del clero secular que otorgaba rentas a su beneficiario, muchas veces sin necesidad de cubrirlo personalmente.

Medicina 
 Ley de beneficios inversos, la relación entre beneficios y daños de un nuevo medicamento tiende a ser inverso al esfuerzo comercial del marketing para promover la introducción de dicho medicamento.

Metalurgia 
 Beneficio de los metales, obtención de una mayor concentración del metal que la existente en la mena del yacimiento, mediante diversos procedimientos técnicos.